Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Посилання 
 Draw

Чемпіонат Туру WTA
парний